Péronne (Saona i Loira) municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Péronne (Somme), municipi francès al departament de Somme i a la regió de la Picardia 
 Péronne-en-Mélantois, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord 
 Tractat de Péronne, signat a Péronne el 1641 Lluís XIII de França reconeixia finalment el rei de França com a comte de Barcelona